Seersinninnguaq bezeichnet:
 Seersinninnguaq (Bucht), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Seersinninnguaq (Fluss), Fluss im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Seersinninnguaq (See), See im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland